Кубок Кремля 2004 года в женском парном разряде проводится в девятый раз. В основной сетке турнира 16 пар, одна из которых прошла в основу по результатам квалификации, и ещё одна получили специальное приглашение от организаторов.

Пара Надежда Петрова / Меганн Шонесси не защищала свой прошлогодний титул, однако россиянка принимала участие в турнире в паре с Еленой Бовиной и проиграла в полуфинале.

Посев 

  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Финал)
  Светлана Кузнецова /  Елена Лиховцева (Первый раунд)

<ol start="3">
  Елена Дементьева /  Ай Сугияма ''(Полуфинал)
 ''' Анастасия Мыскина /  Вера Звонарёва (Титул)

Сетка

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2004